Æthelweard (ook Æþelweard, Aethelweard, Ethelward of Aeðelweard geschreven) is een Angelsaksische (Oudengelse) mannennaam.

Betekenis 
De naam bestaat uit de elementen Æthel- ("edel") en -weard ("bewaarder, wachter, beschermer").

Naamdragers 
 Æthelweard van Hwicce, koning van Hwicce, begin 8e eeuw
 Æthelweard van East Anglia, koning van East Anglia (745-755)
 Æthelweard van Sherborne, bisschop van Sherborne (910-918?)
 Æthelweard Ætheling, zoon van Alfred de Grote († 920)
 Æthelweard van Wessex, koning van Engeland († 924)
 Æthelweard (historicus), 10e eeuw
 Æthelweard van Londen, bisschop van Londen (d. 926?)

Referentie 
 
Jongensnaam